Richard Kirn ist der Name folgender Personen:

* Richard Kirn (Politiker) (1902–1988), deutscher Politiker (SPS)
 Richard Kirn (Journalist) (1905–1979), deutscher Zeitungsjournalist und Autor